Imagine: The Remixes — сборник на альбом нидерландского диджея Армина ван Бюрена, вышедший в 2009 году. На пластинке присутствуют 17 ремиксов, как на композиции с предыдущего альбома Imagine" так и эксклюзивные песни. Альбом был выпущен в Европе, Северной Америке, Аргентине, Австралии и Азии.

Песни с альбома Imagine были ремикшированы всемирно известными DJ-ми .включая: Richard Durand, Sean Tyas, Cosmic Gate, John O'Callaghan, Stoneface & Terminal, Martin Roth, и Alex M.O.R.P.H.. Также было выпущено 2 грампластинки формата 12".

 Список композиций 

 CD компиляция 

 12" грампластинки 
Sampler 1
 A1. Rain (Cosmic Gate Remix)
 B1. Face To Face (Martin Roth Remix)
 B2. Imagine (Paul Miller Remix)

Sampler 2
 A1. Hold On To Me (John O’Callaghan Remix)
 B1. What If (Arnej Remix)
 B2. Intricacy (Thomas Bronzwaer Remix)

 Примечания 

 Ссылки 
 '' at Discogs

Сборники 2009 года
Альбомы Армина ван Бюрена
Альбомы Armada Music
Сборники на английском языке
Альбомы ремиксов